

Voetbalcompetities
  The Super League, mogelijk toekomstig voetbaltoernooi opgericht door twaalf Europese clubs na protest tegen de Champions League.
  South Australian Super League (Zuid-Australië)
  Super League (België) (vrouwenvoetbal)
  Chinese Football Association Super League
  Superligaen
  FA Women's Super League (vrouwenvoetbal)
  Super League (Griekenland)
  Super League (Indonesië)
  Superliga (Irak)
  Verschillende lokale competities in Jamaica
KSAFA Super League, 
South Central Confederation Super League, 
Eastern Confederation Super League 
Western Confederation Super League
  Superliga (Kosovo)
  Super League (Malawi)
  Superliga (Servië)
  Süper Lig (Turkije)
  Super League (Zwitserland)

Stopgezet
  Guyana GFF Super League (tot 2014, vervangen door de Elite League)
  North American SuperLiga (tot 2010)
  Super League (Oeganda) (tot 2014, vervangen door de Ugandan Premier League)

Rugbycompetitie
  Super League (Europa)

Basketbalcompetities
  Superliga 1, Superliga 2 en Superliga 3: de tweede t.e.m. vierde divisie in het Russische mannenbasketbal
  Superliga 1 en Superliga 2: de tweede en derde divisie in het Russische vrouwenbasketbal

Overige sporten
  Superliga (handbal), een Belgische handbalcompetitie op niveau 3
 Super League (handbal Rusland)
 Superliga (tafeltennis Europa), voormalig Europees landentoernooi